Тахар Эль-Халеж (; 16 июня 1968, Марракеш, Марокко) — марокканский футболист, завершивший игровую карьеру. Играл на позиции защитника. Выступал за национальную сборную Марокко.

Клубная карьера 
Эль-Халеж родился в Марракеше и свою игровую карьеру начал в клубе «Кавкаб Марракеш» в 1990 году. Там он провел четыре сезона, выиграв чемпионат Марокко по футболу, а также дважды Кубок Марокко. В 1994 году он перешёл в португальский клуб «Униао Лейрия» и дебютировал за него 22 октября 1994 году в матче против «Витории». В 1997 году, проведя два сезона в составе «Униао Лейрия», Эль-Халеж перешёл в «Бенфику». Он сыграл за клуб почти 100 матчей, но не выиграл ни одного трофея.

С приходом в «Бенфику» Юппа Хайнкеса Эль-Халеж потерял место в основном составе, и, сыграв в сезоне 1999/2000 всего четыре раза, дважды выходя на замену, в марте 2000 перешёл в английский клуб «Саутгемптон». Столкнувшись с жесткой конкуренцией с Клаусом Лундеквамом и Дином Ричардсом на позиции центрального защитника, позже стал играть на позиции полузащитника.

12 мая 2002 года в матче против «Ньюкасл Юнайтед» Эль-Халеж грубо сфолил на Кироне Дайере, за что получил прямую красную карточку. В том эпизоде Дайер получил травму и не играл несколько месяцев. Он пригрозил подать на Эль-Халеж в суд, если бы он не смог играть на чемпионате мира по футболу 2002 года, чего впрочем не случилось.

В январе 2003 Эль-Халеж был отдан в аренду на шесть месяцев в клуб «Чарльтон Атлетик».

По окончании сезона он закончил игровую карьеру и вернулся в Марокко. После этого он работал на должности президента клуба «Кавкаб Марракеш» в сезоне 2005/2006, в котором клуб добился повышения в высший футбольный дивизион.

Карьера в сборной 
Эль-Халеж выступал за сборную Марокко по футболу и был участником чемпионатов мира по футболу 1994 и 1998 годов.

Личная жизнь 
Женат, имеет двух сыновей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Кавкаб»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»